Johann Eichmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Eichmann, wirklicher Name von Johann Dryander (1500–1560), deutscher Mediziner
 Johann Bernhard Christoph Eichmann (1748–1817), deutscher Jurist